Comitatul Pope, conform originalului din engleză, Pope County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Pope, 
 Comitatul Pope, 
 Comitatul Pope,

Vezi și 
 Pope (dezambiguizare)
 Pop (dezambiguizare)
 Popa (dezambiguizare)
 Popescu (dezambiguizare)